Дворски:
 Дворски, Дэн (1927—2022) — американский архитектор.
 Дворски, Петер (род. 1951) — словацкий оперный певец и педагог.
 Дворски, Якуб (род. 1978) — чешский дизайнер, разработчик компьютерных игр.